Senser ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Senser (* 1964), Schweizer Schriftsteller
 Sebastian Senser († 1706), Eisenhändler und bayerischer Freiheitskämpfer

Senser steht auch für:
 Senser (Band), britische Crossover-Band